Соломидино — название населённых пунктов:

Россия 
 Соломидино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Соломидино — село в Переславском районе Ярославской области.